Okręty US Navy o nazwie USS „Maui”

 Pierwszy USS „Maui” (ID-1514) był transportowcem żołnierzy. W służbie w latach 1918-1919.
 Drugi USS „Maui” (ARG-8) był okrętem warsztatowym. W służbie w latach 1944-46. Pierwotnie nosił nazwę „Leyte”, przemianowany na „Maui” w 1945 roku.

Maui